Sandkuhl ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Sandkuhl (1828–1892), preußischer Generalleutnant
 Hans Sandkuhl (1877–1954), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (CDU)
 Hermann Sandkuhl (1872–1936), deutscher Maler und Kunstprofessor